Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni che hanno battuto in finale Daniel Orsanic e Cyril Suk 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Daniel Orsanic /  Cyril Suk (finale)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali)
 Pablo Albano /  Nicolás Lapentti (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1998
ATP Tour 1998